Krigen i Afghanistan kan henvise til

 Mongolernes invasion af Afghanistan i det 13. århundrede, se Mongolernes invasion af Centralasien 
 De Anglo-Afghanske krige:
Første anglo-afghanske krig (1839–1842)
Anden anglo-afghanske krig (1878–1880)
Tredje anglo-afghanske krig (1919)
 Den afghansk-sovjetiske krig (1979-1989)
 Krigen i Afghanistan (2001-nutid)
 Krigen i Afghanistan (epoken siden 2015)